Czwarte Akademickie Mistrzostwa Świata w zapasach w rozgrywane były w Tokio, między 2 a 8 listopada 2000 roku w hali Olympic Memorial Youth Center.

Tabela medalowa

Rezultaty

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2000 w zapasach
Zapasy na akademickich mistrzostwach świata
Zawody sportowe w Tokio
2000 w Japonii